

Biologia 
 Palmetto – altro nome del pesce ibrido persico spigola
 Palmetto – nome comune delle piante appartenenti al genere Sabal

Cinema 
 Palmetto - Un torbido inganno (Palmetto) – film del 1998 diretto da Volker Schlöndorff

Geografia 
Palmetto – centro abitato della California
Palmetto – centro abitato della Florida
Palmetto – centro abitato della Georgia
Palmetto – centro abitato della Louisiana
Palmetto – centro abitato del Nevada
Palmetto Bay – centro abitato della Florida
Palmetto Beach-Grant Park – centro abitato della Florida
Palmetto Estates – centro abitato della Florida